Sog steht für:
 Sog (Fluss), im Südwesten Islands
 Sog (Nagqu), Kreis im Regierungsbezirk Nagqu des Autonomen Gebietes Tibet (VR China)
 Sog (Saugwirkung), alltagssprachliche Bezeichnung für eine Saugwirkung oder Anziehungskraft

SOG steht für:
 Särskilda operationsgruppen, Schwedische Spezialeinheit
 Schweizerische Offiziersgesellschaft, ein Verein im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und die Dachorganisation schweizerischer Offiziersgesellschaften. 
 Sicherheits- und Ordnungsgesetz
 SOG Specialty Knives & Tools, US-amerikanischer Hersteller von Multifunktionswerkzeugen und Messern
 speed over (the) ground, siehe Geschwindigkeit über Grund
 Studieren Ohne Grenzen, Name der 2006 in Tübingen und Konstanz gegründeten deutschsprachigen Sektion der französischen Organisation Études Sans Frontières
 Südosteuropa-Gesellschaft (München), ein 1952 von Fritz Valjavec gegründeter Verein, Sitz in München, die vom deutschen Auswärtigen Amt finanziert wird
 Flughafen Sogndal (IATA-Code), norwegischer Regionalflughafen

SOG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Weilheim-Schongau

S. O. G. (typografisch fälschlich auch: S.O.G.) steht als Abkürzung für:
 Sons of Gastarbeita, eine Rapformation aus dem Ruhrgebiet, die seit 1994 besteht

sog. beziehungsweise so g. steht als Abkürzung für:
 sogenannt oder so genannt

sog steht für:
 Sogdische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:

SOG